36-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 31 января 1984 года на «Брендан Бирн Арене», домашней арене клуба «Нью-Джерси Девилз». Команда конференции Принца Уэльского, после комфортного преимущества 5:0 в первом периоде и 7:3 в середине третьего, едва удержала победный счёт в конце матче, победив с минимальным преимуществом – 7:6.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и конференции Принца Уэльского Дон Мэлони, забивший гол и отдавший три результативные передачи, был признан самым ценным игроком матча всех звёзд и получил приз – спортивный автомобиль стоимостью 14 тысяч долларов. Результат в 13 заброшенных шайб стал новым рекордом результативности для матчей звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 36-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1983/84
Драфт НХЛ 1983
Драфт НХЛ 1984

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1984 год в хоккее
Спортивные соревнования в Нью-Джерси